Kazárok, a 6-11. században, Délkelet-Európában élt nép
Kazár Birodalom
Kazár, község Nógrád megyében